Het Wereldkampioenschap motorcross 2014 was het 58ste FIM Wereldkampioenschap motorcross-seizoen en omvatte zeventien Grands Prix.

Eindstanden kampioenschappen

MXGP

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

MX2

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs 

Wereldkampioenschap motorcross
Motorcross in 2014